Con il nome di Beatrice di Savoia sono note:

 Beatrice di Savoia (1206-1266) – figlia di Tommaso I di Savoia e di Beatrice di Ginevra, andata sposa a Raimondo Berengario IV di Provenza;
 Beatrice di Savoia (1223-1259) – figlia di Amedeo IV di Savoia e di Anna di Borgogna, andata sposa a Manfredo III di Saluzzo (†1244) e successivamente a Manfredi di Sicilia (1232-1266)
 Beatrice di Savoia (?-1292) – figlia di Amedeo IV di Savoia e di Cecilia del Balzo, andata sposa a Pierre di Chalon e successivamente a Giovanni Emanuele di Castiglia;
 Beatrice di Savoia (1237-1310) – detta anche Beatrice di Faucigny, figlia di Pietro II di Savoia e di Agnese di Faucigny, andata sposa a Ghigo VII del Viennois (1225-1269), conte d'Albon, e successivamente a Gastone VII di Moncade, visconte di Bearn;
 Beatrice di Savoia (1278-1291) – figlia di Amedeo V di Savoia e di Sibilla de Baugé
 Beatrice di Savoia (1310-1331) – figlia di Amedeo V di Savoia e di Maria di Brabante;
 Beatrice di Savoia (1312-1340) – figlia di Filippo I di Savoia-Acaia e di Caterina de La Tour du Pin, andata sposa ad Umberto VI di Thoire e Villars;
 Beatrice di Savoia (1530-1610) – figlia di Filippo Savoia Pancalieri Racconigi e di Caterina di Saluzzo, andata sposa a Carlo Manfredi Luserna d'Angrogna;
 Maria Beatrice di Savoia (1792-1840), figlia di Vittorio Emanuele I di Savoia e di Maria Teresa d'Asburgo-Este (1773-1832), andata sposa a Francesco IV d'Este;
 Maria Beatrice di Savoia (1943), figlia di Umberto II di Savoia e di Maria José del Belgio, ha sposato a Ciudad Juárez, Messico il 1º aprile 1970 Luis Reyna Corvalán y Dillon (Córdoba, Argentina, 18 aprile 1939 – Cuernavaca, Messico, 17 febbraio 1999), dal quale ha avuto due figli ed una figlia, unica ad oggi vivente.